Turen (plaats), Indonesië
Tureň, gemeente in Slowakije
Turén, gemeente in Venezuela